Hare Bay kan syfta på:

 Hare Bay, Newfoundland (ort), Kanada
 Hare Bay, Newfoundland (vik), Kanada